Трехденево — название населённых пунктов в Московской области России:
 Трехденево — деревня в Дмитровском районе.
 Трехденево — деревня в Клинском районе.